Lewin kan syfta på följande platser:

Polen 

 Lewin (ort i Polen), Łódź vojvodskap, Powiat rawski, 
 Lewin Kłodzki (ort), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat kłodzki, 
 Lewin Brzeski (kommunhuvudort), Opole vojvodskap, Powiat brzeski,

Tjeckien 

 Levín, ort, Ústí nad Labem, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar